Буденя

 Буденя — небольшая река в Ишимбайском районе, приток Тайрука
 Буденя — другое название деревни Оспиповки, через которую протекает Буденя